Jacques Masdeu-Arus (1942- ) : homme politique français ;
 Raoul Arus (1846-1921) : peintre français.